Бирсештій-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тігвень.
 Бирсештій-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Бечу.